Palilula je jedna od općina grada Beograda. Prostire se na obe obale Dunava.

Stranovništvo

Izvori 

Općine u Srbiji
Beogradske općine